Franciaország
Gensac, település Franciaországban, Gironde megyében
Gensac, Franciaországban, Hautes-Pyrénées megyében
Gensac, Franciaországban, Tarn-et-Garonne megyében
Gensac-sur-Garonne, település Franciaországban, Haute-Garonne megyében
Gensac-de-Boulogne, település Franciaországban, Haute-Garonne megyében
Gensac-la-Pallue, település Franciaországban, Charente megyében